Sunrunner steht für:
 Asüna Sunrunner, Automodell der Marke Asüna
 Pontiac Sunrunner, Automodell der Marke Pontiac
 Sunrunner, Strandbuggy des Herstellers Quantum Sports Cars